Верейка — топоним:

 Верейка — река в Воронежской области.
 Верейка — деревня в Московской области.
 Верейка — гребная лодка.

См. также 
 
 
 
 Нижняя Верейка